Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 329 dans le monde.

 Route 329 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 329 au Québec, Canada
 Route nationale 329 en France